Нагибинское сельское поселение — муниципальное образование в Чертковском районе Ростовской области России.

Административный центр поселения — хутор Нагибин.

Административное устройство 
В состав Нагибинского сельского поселения входят:
 хутор Нагибин;
 хутор Осиново;
 село Тихая Журавка.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Чертковского района